Kривајевићи могу да буду:

 Кривајевићи (Илијаш)‎, насеље у општини Илијаш, Федерација БиХ, БиХ
 Кривајевићи (Кладањ)‎, насеље у општини Кладањ, Федерација БиХ, БиХ